Моралес има више значења:

 Моралес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Моралес (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Моралес (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Моралес, Гранха (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Моралес, Гранха (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Моралес (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Моралес (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Моралес (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Моралес (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Моралес (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Моралес, Гранха Авикола (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Моралес, Колонија Менонита (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Моралес (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Моралес (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику